Ariano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ariano nel Polesine, kommun, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 Ariano, Olevano sul Tusciano, ort, Olevano sul Tusciano, Provincia di Salerno, 
 Ariano Irpino – en kommun i provinsen Avellino

Robotskapade Italienförgreningar